Пангало (Пангалос)  — греческая фамилия. Известные носители:
 Пангало, Блез
 Пангало, Константин Иванович
 Пангалос, Теодорос (политик)
 Пангалос, Теодорос